Volgend is een lijst van landen naar bosareaal, met absolute oppervlakte
en het percentage van de landoppervlakte die met bos is bedekt. Het totale
bosareaal van de wereld bedraagt anno 2019 ongeveer 3,9 miljard ha of circa
30% van het totale landoppervlak.

Een "-" in de tabel betekent dat er geen gegevens zijn.

Zie ook 
 Ontbossing
 Bosbescherming

 
Bosareaal